Stoyanov ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Stoyanov (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler und Comedyautor
 Niagol Stoyanov (* 1987), italienischer Tischtennisspieler bulgarischer Herkunft
 Svetoslav Stoyanov (* 1976), französischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Stoianov
 Stojanow